Mehmet Yıldız ist der Name folgender Personen:

* Mehmet Yıldız (Politiker) (* 1977), türkisch-deutscher Politiker (Die Linke)
 Mehmet Yıldız (Fußballspieler) (* 1981), türkischer Fußballspieler